Kabinett Ecevit steht für folgende Regierungen der Türkei:

 Kabinett Ecevit I (1974)
 Kabinett Ecevit II (1977)
 Kabinett Ecevit III (1978/1979)
 Kabinett Ecevit IV (1999)
 Kabinett Ecevit V (1999–2001)